Фріанде () — португальська власна назва.

Топоніми

Фріанде (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.
 Фріанде (Фелгейраш) — парафія.